(1811-1881), médecin et psychiatre espagnol ;
 David Pujadas (né en 1964), journaliste français ;
  (1898-1992), peintre, lithographe et illustrateur espagnol ;
  (1871-1928), dramaturge et poète espagnol ;
  (né en 1931), entrepreneur, avocat et homme politique espagnol ;
  (née en 1965), philosophe, rédactrice en chef et professeur d'université espagnole ;
  (1948-1972), guérillero argentin ;
  (1852-1921), homme politique espagnol.
Patronyme hispanique